

Localidades

 Genola (Utah)
 Genola (Minnesota)

 Genola (Piemonte)

Desambiguações de topônimos